Le tournoi de tennis de Katowice est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie International, se dispute du 6 au .

Anna Karolína Schmiedlová remporte le simple dames. En finale, elle bat Camila Giorgi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ysaline Bonaventure et Demi Schuurs.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Katowice
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Katowice
Sport en Pologne en 2015
Tennis en avril 2015